Zaleszczyki (miasto)
 Zaleszczyki (wieś)
 Zaleszczyki – dawna gmina